Нова-Ржише (, ) — моравское местечко в Чехии, расположенное неподалёку от Тельча на Чешско-Моравской возвышенности.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета

Населённые пункты края Высочина
Населённые пункты района Йиглава